Grinko (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Grigori Fjodorowitsch Grinko (1890–1938), sowjetischer Volkskommissar für Finanzen (1930–1937)
 Nikolai Grigorjewitsch Grinko (1920–1989), sowjetischer Schauspieler

Siehe auch:
Gringo (Begriffsklärung)
 Hrynko